Qujiang bezeichnet:

 den Stadtbezirk Qujiang (衢江区) der bezirksfreien Stadt Quzhou in der chinesischen Provinz Zhejian, siehe Qujiang (Quzhou)
 den Stadtbezirk Qujiang (曲江区) der bezirksfreien Stadt Shaoguan in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Qujiang (Shaoguan)
 die Großgemeinde Qujiang (曲江镇) der Stadt Fengcheng in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Qujiang (Fengcheng)
 die Großgemeinde Qujiang (曲江镇) im Kreis Jianshui in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Qujiang (Jianshui)
 die Gemeinde Qujiang (曲江乡) im Kreis Renshou in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Qujiang (Renshou)
 das Straßenviertel Qujiang (曲江街道) im Stadtbezirk Guangling in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Qujiang (Guangling)
 das Straßenviertel Qujiang (曲江街道) im Stadtbezirk Yanta in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Qujiang (Yanta)
 einen Fluss, der in Lanxi in den Lanjiang-Fluss mündet, der wiederum in den Qiantang-Fluss fließt, siehe Qujiang-Fluss